Laredo kan syfta på

Personer
Ruth Laredo (1937–2005), en amerikansk klassisk pianist

Geografi

Mexiko 

 Laredo, Michoacán de Ocampo, ort, Coeneo, 
 Laredo, Guanajuato, ort, Abasolo,

Se även
 Nuevo Laredo – en stad i nordöstra Mexiko och är belägen i delstaten Tamaulipas

Spanien 

 Laredo (kommun i Spanien, Kantabrien, Provincia de Cantabria, lat 43,42, long -3,42), 
 Laredo (kommunhuvudort i Spanien, Kantabrien, Provincia de Cantabria, lat 43,41, long -3,42),

USA 

 Laredo, Texas, Texas, Webb County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar